Municipio de Wilburn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wilburn (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Wilburn (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.